Tabuni ist der Familienname folgender Personen:

 Buchtar Tabuni (* 1979), indonesischer politischer Aktivist
 Musa Mako Tabuni († 2012), west-papuanischer Politiker